El término ladilla puede hacer referencia a:
 una especie de parásito: Pthirus pubis.
 una variedad de cebada: Hordeum vulgare.